Dicranocephalus är ett släkte av insekter. Dicranocephalus ingår i familjen Stenocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Dicranocephalus